Има Џеси Вилијамс се може односити на:
 Џеси Вилијамс (атлетичар), амерички скакач увис
 Џеси Вилијамс (фудбалер), вепшки интернационални фудбалер (1903—1972)
 Џеси Вилијамс (глумац), амерички глумац
 Џеси Линч Вилијамс (писац), амерички писац и драматург (1871—1929